Southwell (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Southwell (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire